Oxalasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Oxalasjön (Bollebygds socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun,  (6,98 ha)
Oxalasjön (Töllsjö socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun,  (20,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn